Hørup (parochie, Silkeborg)
 Hørup (parochie, Sønderborg)